Olaszország
San Marzano Oliveto, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében
San Marzano sul Sarno, község Olaszországban, Campania régióban, Salerno megyében
San Marzano di San Giuseppe, község Olaszországban, Puglia régióban, Taranto megyében